

Astronomia 
 Kaj – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 KAJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kajaani (Finlandia)

Linguistica 
 Kaj – pronome interrogativo del croato, serbo, bosniaco